Рутвиця (Thalictrum) — рід квіткових рослин родини жовтецеві (Ranunculaceae).

Формула квітки: .

Види 
Відомо близько 50 видів, з них в Україні росте 4 види.

 Thalictrum alpinum — рутвиця альпійська
 Thalictrum aquilegiifolium — рутвиця орликолиста
 Thalictrum calabricum
 Thalictrum chelidonii
 Thalictrum clavatum
 Thalictrum cooleyi
 Thalictrum delavayi
 Thalictrum diffusiflorum
 Thalictrum dioicum
 Thalictrum dipterocarpum
 Thalictrum fendleri
 Thalictrum flavum
 Thalictrum foeniculaceum
 Thalictrum foetidum — рутвиця смердюча
 Thalictrum foliolosum
 Thalictrum glaucum
 Thalictrum heliophilum
 Thalictrum ichangense
 Thalictrum javanicum
 Thalictrum kiusianum
 Thalictrum lucidum
 Thalictrum macrostylum
 Thalictrum minus — рутвиця мала
 Thalictrum morrisonii
 Thalictrum occidentale
 Thalictrum orientale
 Thalictrum reniforme
 Thalictrum petaloideum
 Thalictrum polygamum
 Thalictrum revolutum
 Thalictrum rochebrunianum
 Thalictrum simplex
 Thalictrum sparsiflorum
 Thalictrum thalictroides
 Thalictrum tuberosum
 Thalictrum venulosum

Примітки

Посилання 
 
  — УДК 582.683.2 (470.1/6)
 

Жовтецеві
Роди квіткових